Osoby:
 Brian Waites – amerykański golfista
 Luigi Waites -amerykański muzyk

Zobacz też:
 Waits